Змагання з фехтування на шпагах в індивідуальній першості серед чоловіків на Чемпіонаті світу з фехтування 2018 пройшли 23 липня. Кваліфікація відбулась 20 липня.

Медалісти

Змагання

Фінали

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
Жеребкування

Чемпіонат світу з фехтування 2018